Juan Bautista Justo o Juan B. Justo se refiere generalmente a:
Juan Bautista Justo, político argentino, fundador del Partido Socialista de dicho país.
También puede referirse a:
la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Buenos Aires;
el Edificio Juan B. Justo de la misma ciudad;
la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba, Argentina; o
la Estación Juan B. Justo del ferrocarril Mitre, en el Gran Buenos Aires.